Lidingö é uma designação comum a várias coisas diferentes:

 Lidingö - cidade da Suécia
 Lidingö (comuna) - município da Suécia
 Lidingö (ilha) - ilha da Suécia

Desambiguação